USS Mississinewa kan avse:

 – ett oljebunkerskepp av Cimarron-klass, sjösatt 28 mars 1944 och sänktes 15 november 1944
 – ett oljebunkerskepp av Neosho-klass, i tjänst 1955-1991